Луговский — рабочий посёлок в Мамско-Чуйском районе Иркутской области России. Административный центр Луговского городского поселения.

География 
Расположен на реке Мама, в 40 км к югу от рабочего посёлка Мама.

История 
Статус посёлка городского типа с 1952 года.

Население

Топографические карты

Примечания

Источники 
 
 http://weather-in.ru/irkytskaja/32061 погода
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Иркутской области
 ОКАТО

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Мамско-Чуйского района